John D'Arcy, né le  et mort le , est un officier général de la British Army. Il combat lors de la Première et Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle il commande la  division blindée

Notes et références 

Naissance en février 1894
Décès en février 1966
Personnel de l'armée de terre britannique pendant la Première Guerre mondiale
Général de l'Armée de terre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale
Commandeur de l'ordre de l'Empire britannique
Compagnon de l'ordre du Bain
Titulaire de la croix militaire (Royaume-Uni)
Élève de l'Académie royale militaire de Sandhurst
Officier de la Royal Artillery